, также известна как Global Entertainment и Sega AM8 — компания, специализирующиеся на разработке компьютерных игр и принадлежащая издательству Sega. Студия начала работу в 1990 году, и первым её проектом стала игра Sonic the Hedgehog, вышедшая годом позже на консоли Sega Mega Drive/Genesis. Платформер с участием маскота издательства ежа Соника принёс Sonic Team славу и известность, и побудил разработчиков продолжить выпуск дальнейших частей франшизы. На ноябрь 2014 года было продано свыше 150 миллионов копий игр. Помимо Sonic the Hedgehog, компания занималась созданием серий Nights into Dreams… и Phantasy Star, и движка Hedgehog Engine. В России и СНГ основным издателем игр Sega, в состав которой входит Sonic Team, является компания СофтКлаб.

В этот список входят игры, разработанные студией за всё время её существования, без ремейков и переизданий. Сюда также входят игры от Sega Technical Institute и United Game Artists, которые в своё время были объединены с Sonic Team.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sonic Team.
 Список мобильных игр Sonic Team в Архиве Интернета.

Sonic the Hedgehog
Sonic Team